Э́лтон ():

Люди
 Элтон (род. 1978) — бразильский футболист, вратарь.
 Элтон, Чарлз Сазерленд (1900—1991) — английский эколог и зоолог.

География
 Элтон — деревня в Ирландии.
  — город в Великобритании.

См. также 
 Элтон Джон — британский композитор и певец.
 Эльтон (значения)